Bukow oder Buków bezeichnet:

Ortsnamen
 Bukow, ein Ortsteil der Gemeinde Alt Sührkow in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Bukow, sorbischer Name von Buckow (Calau) in Brandenburg, Deutschland
 Bukow, sorbischer Name der Gemeinde Hohenbocka in Brandenburg, Deutschland
 Bukov (deutsch Bukau), eine Gemeinde in der Region Kraj Vysočina, Tschechien
 Buków (Sulechów) (deutsch Buckow), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; 
 Buków (deutsch Bauke), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln, Polen; siehe Gmina Otmuchów
 Buków, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen; siehe Gmina Haczów
 Buków (Lubomia) (deutsch Buckow), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Schlesien; 

Landschaften
 historische Landschaft Bukow im Nordwesten der Insel Usedom, siehe Wanzlow und Bukow

Familiennamen
 Alexander Bukow, fiktive Person in der Fernsehserie Bukow und König
 Emilian Nestorowitsch Bukow (1909–1984), sowjetischer Autor

 Juri Bukow (1923–2006), bulgarischer Pianist

Siehe auch:
 Buckow, Kloster Bukowo, Alt Bukow, Neubukow
 Bukov
 Bukowe
 Buko (Begriffsklärung)
 Bucov